Movistar Arena ― Arena localizada em Santiago, no Chile;
 Movistar Arena Bogotá ― Arena localizada em Bogotá, na Colômbia;
 Movistar Arena Buenos Aires ― Arena localizada em Buenos Aires, na Argentina.

Desambiguação